Muisca puede referirse a:

 Muisca, pueblo indígena del Altiplano Cundiboyacense.
 Idioma muisca o chibcha, lengua extinta de la familia chibchana que se habló en Altiplano Cundiboyacense.
 Confederación muisca, entidad política que agrupaba a las jefaturas muiscas antes de la conquista española. 
 Cabildo Mayor del Pueblo Muisca, forma organizativa del pueblo muisca en la actual Colombia.